Onderdistrict in Indonesië
 Kebonsari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kebonsari (Borobudur), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kebonsari (Temanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kebonsari (Dempet), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kebonsari (Petanahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kebonsari (Rowosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kebonsari (Wonoboyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kebonsari (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kebonsari (Sumbersuko), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Kebonsari (Punung), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Kebonsari (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kebonsari (Sukodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Kebonsari (Sukun), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kebonsari (Yosowilangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java